Sakawa puede hacer referencia a:

 Sakawa, ciudad japonesa de la prefectura de Kōchi.
 El río Sakawa, en Japón.
 El Sakawa, crucero ligero de la Armada Imperial Japonesa.